Help! (film), een film van The Beatles uit 1965
 Help (2021), Britse film uit 2021 
 Help! (album), een album van The Beatles (en soundtrack van de gelijknamige film) uit 1965
 Help! (single van The Beatles), een single van het gelijknamige album uit 1965
 Help! (televisieprogramma), een programma uit 2004
 Help (televisieserie), een dramaserie van de NCRV
 Help (Get me some help), een nummer geschreven door Daniel Vangarde en Nelly Byl, en vertolkt door onder meer Tony Ronald
 Help (single van Lloyd Banks), een single van Lloyd Banks uit 2006
 Help (Channel Zero), een ep van de Belgische band Channel Zero

Zie ook 
 Hulp (doorverwijspagina)
 Noodsignaal